Kota Lama (Rengat Barat), een plaats in Indonesië
Kota Lama (Kampar Kiri Hulu), een plaats in Indonesië
Kota Lama (Kunto Darussalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing